O Partido da Solidariedade Nacional (PSN) é um antigo partido político português que surgiu em 1990 com uma plataforma ligada principalmente à defesa dos direitos dos cidadãos aposentados.

O partido rapidamente recebeu a alcunha de "partido dos reformados", mas apesar de tudo conseguiu votos suficientes para eleger um deputado nas eleições legislativas portuguesas de 1991: o seu presidente Manuel Sérgio, que cumpriu a legislatura de uma forma muito discreta.

Nas eleições de 1995, o partido verificou a erosão da grande parte da sua base de apoio, ficando de fora da Assembleia da República.

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas 
(fonte)

Eleições europeias

Eleições autárquicas

Eleições regionais

Região Autónoma da Madeira 

 

Partidos políticos extintos da III República
Partidos políticos de esquerda
Partidos políticos fundados em 1990
Fundações em Portugal em 1990
Partidos políticos extintos em 2006
Extinções em Portugal em 2006